15-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 19 по 31 июля 2016 года в Словакии. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1997 года. Победу в четвёртый раз одержала сборная Франции.

Квалификация

Групповой этап 
 Время — центральноевропейское летнее (UTC+2).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2016 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Словакии
Спорт в Словакии в 2016 году
Июль 2016 года
Футбол
Международные соревнования по футболу в Словакии